Красилово — наименование нескольких географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Красилово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Красилово — деревня в Валдайском районе Новгородской области.

Озёра 
 Красилово — озеро в Невьянском районе Свердловской области.
 Красилово — озеро в Косихинском районе Алтайского края.